Алту́ф'єво () — московський топонім.
 Алтуф'єво — колишнє село, у 1960 році включене в межу м. Москви.
 Алтуф'єво — садиба в Москві.
 «Алтуф'єво» — станція Московського метрополітену.

Див. також 
 Алтуф'євський район
 Алтуф'євський цвинтар